Кламмер:

 Кламмер, Франц — австрийский горнолыжник, доминировавший в скоростном спуске в середине 1970-х годов
 Кламмер — наиболее распространённые крепления для съёмных зубных протезов